Георги Петров може да се отнася за:

 Георги Петров, български учител и революционер
 Георги Петров (1840–1912), български църковен деец от Солунско;
 Георги Петров (1862–1914), български революционер;
 Георги Петров (1886–1964), български политик и юрист;
 Георги Петров (1891–1959), български юрист, главен народен обвинител по време на Народния съд;
 Георги Петров (1890–1931), български революционер
 Георги Петров (1916–1984), изтъкнат български агроном, учен, селекционер;
 Георги Петров (1919–?), български политик от БКП
 Георги Петров (р. 1924), български художник-приложник;
 Георги Петров (р. 1943), български политик;
 Георги Петров (р. 1945), български футболист, дългогодишен играч на „Черноморец“ (Бургас);
 Георги Петров (р. 1954), български джудист и самбист, двукратен европейски шампион;
 Георги Петров (р. 1974), български футболист;
 Георги Петров, бивш български волейболист, сега треньор.
 Георги Петров, бивш български автомобилен състезател.
 Георги Петров, български актьор

Вижте също 
 Георги Петров Николов е рожденото име и на българския революционер Гьорче Петров;
 Петров